Під торговою маркою Avonni компанія випускає широкий спектр освітлювальної продукції, такої як люстри, бра, торшери, настільні лампи, стельові світильники, підвіси, дитячі світильники, абажури. А також вироби для освітлення готелів. 

Продукція продається в більш ніж 20 країнах: в Росії, Україні, Угорщині, Польщі, Чехії, Румунії, Словаччині, Азербайджані, Ірані, Туреччині, Болгарії, Німеччини, Греції, Франції тощо.

Примітки

Посилання 
Офіційний сайт 

Підприємства Туреччини
Підприємства, засновані 1981